Оберталь:

 Оберталь — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Оберталь — коммуна в Германии, в земле Саар.